Osoby noszące nazwisko Traoré:
 Abdou Traoré (ur. 1988) – malijski piłkarz
 Abdou Razack Traoré (ur. 1988) – burkiński piłkarz
 Abdoulaye Traoré (ur. 1967) – iworyjski piłkarz
 Abdoulaye Traoré (ur. 1974) – burkiński piłkarz
 Adama Traoré (ur. 1990) – iworyjski piłkarz
 Adama Traoré (ur. 1995) – malijski piłkarz
 Adama Traoré (ur. 1995) – malijski piłkarz
 Adama Traoré (ur. 1996) – hiszpański piłkarz pochodzenia malijskiego
 Alain Traoré (ur. 1988) – burkiński piłkarz
 Amadou Traoré (ur. 2002) – francuski piłkarz
 Amara Traoré (ur. 1965) – senegalski piłkarz i trener
 Armand Traoré (ur. 1989) – senegalski piłkarz pochodzenia francuskiego
 Assa Traoré (ur. 1985) – francuska aktywistka
 Augustin Traoré (ur. 1955) – malijski duchowny rzymskokatolicki
 Ayouba Traoré (ur. 1982) – malijski judoka
 Bakaye Traoré (ur. 1985) – malijski piłkarz
 Bano Traoré (ur. 1985) – francuski lekkoatleta, płotkarz
 Bertrand Traoré (ur. 1995) – burkiński piłkarz
 Bio Aï Traoré (ur. 1985) – beniński piłkarz
 Boubacar Traoré (ur. 1946) – senegalski koszykarz
 Brahima Traoré (ur. 1974) – burkiński piłkarz
 Charles Traoré (ur. 1992) – malijski piłkarz
 Diarra Traoré (1935–1985) – gwinejski wojskowy i polityk
 Dioncounda Traoré (ur. 1942) – malijski polityk i matematyk
 Djiguible Traoré (ur. 1960) – malijski bokser
 Djimi Traoré (ur. 1980) – malijski piłkarz
 Dramane Traoré (ur. 1982) – malijski piłkarz
 Eric Traoré (ur. 1996) – burkiński piłkarz
 Hamari Traoré (ur. 1992) – malijski piłkarz
 Hamidou Traoré (ur. 1996) – malijski piłkarz
 Henri Traoré (ur. 1983) – burkiński piłkarz
 Honoré Traoré (ur. 1957) – burkiński wojskowy i polityk
 Ibrahima Traoré (ur. 1967) – burkiński piłkarz
 Ibrahima Traoré (ur. 1988) – gwinejski piłkarz
 Idrissa Traoré (ur. 1947) – burkiński trener piłkarski
 Ismaël Traoré (ur. 1986) – francuski piłkarz pochodzenia iworyjskiego
 Kalilou Traoré (ur. 1987) – malijski piłkarz
 Kandia Traoré (ur. 1980) – iworyjski piłkarz
 Karamogho Moussa Traoré (ur. 1982) – mauretański piłkarz
 Lacina Traoré (ur. 1990) – iworyjski piłkarz
 Lamine Traoré (ur. 1982) – burkiński piłkarz
 Lassina Traoré (ur. 2001) – burkiński piłkarz
 Mahamane Traoré (ur. 1988) – malijski piłkarz
 Mamary Traoré (ur. 1980) – malijski piłkarz
 Mathieu Traoré (ur. 1972) – burkiński piłkarz
 Mody Traoré (ur. 1980) – francuski piłkarz pochodzenia senegalskiego
 Mohamed Traoré (ur. 1988) – malijski piłkarz
 Mouhamadou Traoré (ur. 1982) – senegalski piłkarz
 Moussa Traoré (1936–2020) – malijski polityk i wojskowy
 Moussa Traoré (ur. 1971) – iworyjski piłkarz
 Oula Abass Traoré (ur. 1995) – burkiński piłkarz
 Oumar Traoré (ur. 1975) – senegalski piłkarz
 Ousmane Traoré (ur. 1977) – burkiński piłkarz
 Rokia Traoré (ur. 1974) – malijska wokalistka i gitarzystka
 Salifou Traoré – burkiński piłkarz
 Sammy Traoré (ur. 1976) – malijski piłkarz
 Seydou Traoré (ur. 1970) – burkiński piłkarz
 Youssouf Traoré (ur. 1967) – burkiński piłkarz

Inne:
 Stade Babemba Traoré – stadion w Sikasso (Mali)